Schauburg steht für:

Burgruine:
 alternative Schreibweise für Schauenburg (Selzach)

Theater:
 Schauburg (München)
 Schauburg (Hannover)

Kinos:
 Schauburg (Augsburg)
 Schauburg (Berlin) 
 Schauburg (Bottrop)
 Schauburg Bremen
 Schauburg (Dortmund)
 Schauburg (Dresden) (auch Filmtheater Schauburg)
 Schauburg (Duderstadt)
 Schauburg in Düren, siehe Kinos in Düren
 Schauburg in Eisenach, siehe Kinos in Eisenach #Schauburg (Alexanderstraße 13)
 Schauburg in Essen, siehe Lichtburg (Essen) #Vorgeschichte
 Schauburg (Gelsenkirchen)
 Schauburg (Güstrow)
 Schauburg (Halle)
 Schauburg (Hamburg) siehe auch Helios-Theater, eine von 15 Schauburgen in Hamburg
 Schauburg-Kinocenter Hildesheim
 Schauburg (Iserlohn)
 Schauburg (Jüterbog), siehe Schillerstraße (Jüterbog)
 Schauburg (Karlsruhe) (auch Filmtheater Schauburg)
 Schauburg (Köln)
 Schauburg (Leipzig) (auch Filmtheater Schauburg)
 Schauburg (Lübeck)
 Schauburg (Mülheim)
 Schauburg (Niesky)
 Schauburg (Northeim)
 Schauburg (Parchim)
 Schauburg (Reichenbach im Vogtland)
 Schauburg (Rendsburg)
 Schauburg (Schwerin)
 Schauburg (Vechta)

Siehe auch:
 Schaumburg
 Schouwburg
 Stadsschouwburg